Portier van een uitgaansgelegenheid, zie uitsmijter (beroep).
Brood met spiegelei en kaas en/of ham, zie uitsmijter (gerecht).
Het laatste muziekstuk bij een concert (of op een grammofoonplaat), waarvoor meestal iets vrolijks wordt gekozen.
Het kan ook een andere afsluiter zijn, bijvoorbeeld bij een optocht, als toegift of als het einde van een tentoonstelling.   
Een laatste zin als afsluiting van een tekst, bedoeld als grapje of om nog verder over na te denken.